Oulton – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Oulton – miejscowość w Norbury, w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Oulton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Oulton – miejscowość w Stone Rural, w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Oulton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Oulton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)